Concord (Észak-Karolina)
Concord (Kalifornia)
Concord (Massachusetts)
Concord (New Hampshire)
Concord (szőlőfajta)